Микола Олександрович Ставнічук (нар. 22 серпня 1975, Токарівка, Жмеринський р-н — 10 серпня 2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Микола Ставнічук народився 22 серпня 1975 року в селі Токарівка Жмеринського району Вінницької області.

Після закінчення школи навчався у ДНЗ «Барський професійний будівельний ліцей» по професії «Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр» з 1990 по 1993 рік у групі №2.

Мешкав у селі Токарівка, Северинівська територіальна громада. Із січня 2017 року входив до складу виконавчого комітету Северинівської сільської ради ОТГ. Ним було засноване фермерське господарство «Ставнічука М. О.».

З перших днів повномаштабної російсько-української війни став на захист Батьківщини. 

Загинув 10 серпня 2022 року через поранення, несумісні із життям, які отримав внаслідок обстрілу ворожою технікою.

Похований 2022 році у селі Токарівка на Вінниччині.

Без Миколи залишилася мати, дружина та двоє синів.

Джерела 
 Ставнічук Микола Олександрович
 Северинівська громада, Шановні жителі громади!, 11.08.2022

Примітки 

Українські воїни, загиблі під час російського вторгнення в Україну 2022
Українські воїни, загиблі у російсько-українській війні (з 2014)
Уродженці Жмеринського району